AOJ peut désigner :
 Aéroport d'Aomori, au Japon, selon le code IATA ;
 Axis of Justice, une organisation militante américaine pour la justice sociale.